— дочерняя компания финансовой группы Мидзухо, бывшая вторым по величине конгломератом финансовых услуг в Японии до реинтеграции инвестиционных банковских услуг Банком Мидзухо в июле 2013 года.

Mizuho Corporate Bank был создан в апреле 2002 года в результате слияния  и корпоративным инвестиционно-банковским подразделением банка , а также с . 100 % акций принадлежало финансовой группе Мидзухо.

Штаб-квартира располагалась в квартале  района Тиёда в Токио.

Mizuho Corporate Bank был основным игроком на финансовых рынках и среди японских ведущих корпоративных и инвестиционных банков по доле рынка, его поддерживал кредитный_рейтинг и финансовая стабильность финансовой группы Мидзухо. Брокерское дочернее общество  также является первичным дилером на рынке казначейских ценных бумаг США (United States Treasury security).

Корпоративный банк Мидзухо открыл филиал в китайском городе Уси в 2006 году для поддержания связей с японскими компаниями, работающими в городе. Корпоративный банк Мидзухо был первым иностранным банком, у которого появился филиал в Уси. У банка также есть филиал на Филиппинах.

Примечания

Ссылки 
 Mizuho Corporate Bank
 Mizuho Corporate Bank

Банки Японии
Компании Токио